Levice peut désigner :
 Levice, une ville du district du même nom dans la région de Nitra en Slovaquie,
 Levice, une commune de la province de Coni dans le Piémont en Italie.